Список видів роду ваніль:

Список, який містить 106 визнаних види роду ваніль (Vanilla) з родини орхідних (Orchidaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Vanilla на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Vanilla на сайті «International Plant Names Index» 
 Vanilla на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Vanilla на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Vanilla на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Ваніль
Ваніль